Diesenreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Diesenreiter (* 1909), österreichischer Politiker
 Martin Diesenreiter, österreichischer Eishockeyspieler